Gergely Sándor (1889–1932) szobrász
 Gergely Sándor (1896–1966) Kossuth-díjas író, újságíró, lapszerkesztő
 Gergely Sándor (1942–2012) fotóművész
 Gergely Sándor (1943) agrármérnök, egyetemi docens
 Gergely Sándor (1968) labdarúgó-játékvezető
 Gergely Sándor (?) iparművész

Jegyzetek